ФК „Рубин 2“ е руски футболен отбор, дублиращ отбор на „Рубин“, Казан.

Основан е през 1997 г., играе в професионалния футбол от 2004 г.

Най-големият успех на отбора е 4 място във 2 дивизия. На 2 пъти е близо до изпадане – през 2007 и 2010, но все пак се задържа във Втора дивизия.

Статистика 

Руски футболни отбори
Спорт в Казан
Дублиращи футболни отбори